Fédération des étudiants francophones, een Belgische studentenvakbond
 Futsal European Federation, de Europese zaalvoetbalbond